Maraton w Sofii – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku w Sofii, stolicy Bułgarii. Pierwsza edycja maratonu odbyła się 22 maja 1983 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Sofii:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka w Bułgarii
Sofia
Sport w Sofii